Algés — antiga freguesia do município de Oeiras
 Ribeira de Algés — ribeira que passa na freguesia
 Visconde de Algés — título nobiliárquico português

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história